Blauwvoorhoofdcallene
 Javaanse callene
 Sumatraanse callene
 Witstaartcallene